Gerona steht für:

 Gerona, die spanische Bezeichnung der Stadt Girona in der Region Katalonien in Spanien
 Gerona, die spanische Bezeichnung der Provinz Girona in der Region Katalonien in Spanien
 Gerona (Tarlac), eine Stadtgemeinde in der Provinz Tarlac auf den Philippinen
 Gerona (Uruguay), eine Ortschaft im uruguayischen Departamento Maldonado
 Ascania (Schiff, 1911), ein Passagierschiff, unter dem Namen Gerona gebaut

Personen:
 Antoni Gerona (* 1973), spanischer Handballtrainer
 Nissim von Gerona († 1376), spanischer Talmudist